Colma ima više značenja:
 Colma, Alessandria
 Colma, Biella
 Colma, Bolzano
 Colma, Verbano-Cusio-Ossola
 Colma, Vercelli